In eternità è un album di Pupo pubblicato nel 1997.

Il disco 
Nel disco sono presenti sei canzoni e quelle inedite sono soltanto due; In eternità e Non è un addio. La canzone Non  è un addio è interpretata insieme alla celebre cantante statunitense Robin Beck. Le altre canzoni sono Gelato al cioccolato (come nuova versione del 1997), Mi ritorni in mente di Lucio Battisti, Vendo casa dei Dik Dik e Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri (canzone popolarissima che il cantautore toscano ha scritto per loro).

Tracce